Säsongen 2012/2013 spelade AIK Ishockey i Elitserien, klubben avslutade säsongen på nionde plats och missade slutspelet. Per-Erik Johnsson var klubbens huvudtränare i början av säsongen men avskedades i december 2012 när laget låg näst sist i tabellen och ersattes av Anders Eldebrink.. 9 mars 2013 meddelade AIK att sportchefen Anders Gozzi och tränaren Anders Eldebrink lämnar klubben. Daniel Rudslätt blev ny sportchef i klubben.

Tabell
SM = Spelade Matcher V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, ÖTF = Övertidsförluster, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MS = Målskillnad

x - tog sig till slutspel, y - vann serien, e - eliminerad från slutspelsplats, r  - kval tillbaka till Elitserien

Truppen
Uppdaterad den 27 december, 2012.

 

|}

Källor

2012
Sport i Sverige 2012
Sport i Sverige 2013
Ishockeysäsongen 2012/2013 efter lag